Пригон — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена на юге района, в 10 км к югу от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла  42 жителя.

История 
До апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Сосонской волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Сосонская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района